Izbășești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Izbășești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Izbășești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea